Valsella — рід грибів родини Valsaceae. Назва вперше опублікована 1870 року.

Класифікація 
До роду Valsella відносять 42 видів:

Примітки

Джерела 

 Fuckel, L. 1870. Symbolae mycologicae. Beiträge zur Kenntniss der Rheinischen Pilze. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. 23-24:1-459 - P.203

1870 у науці